

Carriera 
Con la Fortitudo Roma disputa 4 gare nei campionati di Prima Divisione 1922-1923 e Prima Divisione 1924-1925.

Note